Le PGL Major: Kraków 2017 constitue la 11 édition des Counter-Strike: Global Offensive Major Championships. Le tournoi se déroule du  au  à Cracovie, en Pologne.

La finale oppose deux équipes que personne n'attendait à un tel niveau : les Kazakhstanais de Gambit Esports contre les Brésiliens d'Immortals. Elle est remportée par Gambit Esports, 2 cartes à 1. Dauren « AdreN » Kystaubayev est désigné MVP du tournoi.

Phase New Champions

Notes et références 

Compétition_d'esport